Een verkeersweg:
 N825 (België)
 N825 (Frankrijk)
 N825 (Nederland), zie Provinciale weg 825

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing